Çağla Büyükakçay era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta nei quarti di finale da Elise Mertens.

In finale Elina Svitolina ha sconfitto Mertens con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Elina Svitolina (campionessa)
  Tímea Babos (secondo turno)
  Irina-Camelia Begu (semifinale)
  Eugenie Bouchard (primo turno)

 Sorana Cîrstea (quarti di finale)
 Elise Mertens (finale)
 Cvetana Pironkova (primo turno)
 Andrea Petković (primo turno)

Wildcard 

  Ayla Aksu (secondo turno)
  İpek Soylu (primo turno)

 Dayana Yastremska (quarti di finale)

Qualificate 

  Alexandra Cadanțu (secondo turno)
  Başak Eraydın (quarti di finale)
  Fiona Ferro (primo turno)

 Victoria Kamenskaya (primo turno)
 Elizaveta Kuličkova (primo turno)
 Conny Perrin (primo turno)

Lucky loser 

  Anna Kalinskaja (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Istanbul Cup 2017